Canti peut désigner :
 Canti, un film français sorti en 1991 ;
 Aldo Canti (né en 1961), athlète français ;
 Giovanni Canti (v. 1650-1716), peintre baroque italien.